Авиабаза Кант — военный аэродром, расположенный в Чуйской области Киргизии и используемый Россией в соответствии с межгосударственным договором. Находится в долине реки Чу в 20 км к востоку от Бишкека, в 2 км южнее города Кант.

На аэродроме дислоцирована 999-я авиабаза (войсковая часть 20022), входящая в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Здесь проходят службу 500 российских офицеров и прапорщиков, военнослужащих по контракту Базируется авиатехника: штурмовики Су-25, вертолёты Ми-8. C января 2017 года входит в состав сформированной Объединённой российской военной базы на территории Киргизии.

Аэродром 2 класса, способен принимать самолёты Ан-22 (с неполной загрузкой), Ил-76 (с неполной загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Основная взлётно-посадочная полоса 11П/29Л имеет классификационное число (PCN) 27 R/B/X/T. Запасная ВПП 11Л/29П используется для руления и стоянки воздушных судов.

ОРВБ Кант структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа. Кроме того, в состав военной базы Кант входит подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

История 

История аэродрома в Канте уходит к 1941 году, когда в Киргизию была эвакуирована Одесская военная авиационная школа пилотов. Одесская авиационная школа пилотов, образована приказом Народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны школа прекратила учебные занятия, а ее курсанты начали выполнять боевые задачи на самолётах И-15 по прикрытию Одессы от воздушных ударов ВВС нацистской Германии. В июле 1941 года авиационная школа перебазировалась в Сталинград, а затем в пригород города Фрунзе, где и готовились военные лётчики для фронта. В военные годы в авиашколе было подготовлено 1507 летчиков, 7 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны школа была переформирована в военное авиационное училище, на базе которого в 1951 году был образован учебный авиационный полк, в 1956 году он приступил к обучению иностранных авиационных специалистов.

Впоследствии, в 1947 году, школа в Киргизии была переименована во Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков ВВС СССР.

В числе выпускников училища — космонавт Андриян Григорьевич Николаев (1954).

В 1956 году училище начало заниматься подготовкой пилотов для дружественных развивающихся стран, и 6 августа 1959 года было реорганизовано в 5-е Центральные курсы по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК).

C 1957 по 1992 годы в училище и на курсах было подготовлено 21682 человека из 54 стран, по 110 авиационным специальностям, в том числе 5698 лётчиков, 749 штурманов, 469 офицеров боевого управления, 165 стрелков-радистов, 8998 авиатехников и свыше 5000 человек по другим специальностям. В 1992 году постоянный личный состав курсов и часть лабораторного оборудования, тренажёров, макетов и учебных пособий были передислоцированы в Курган. В независимом Кыргызстане на базе курсов было создано Фрунзенское (с 1995 года -Бишкекское) военное авиационное летно-техническое училище. В 2000 году училище лишается статуса авиационного, а в 2009 передислоцируется в Ош (Киргизия), где преобразуется в филиал Военного института Вооружённых сил Киргизской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова.

Современная российская авиабаза 
В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Киргизией о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Согласно договору плата с России не взималась.

Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. Этот день считается днём образования воинской части.

В 2009 году президенты Кыргызстана и России Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории КР и размещение дополнительного российского воинского контингента. Новое соглашение планировали подписать осенью 2009 года, но оформить эти намерения в юридические документы так и не удалось из-за пробуксовок со стороны Бишкека, а в апреле 2010 в Кыргызстане произошла революция.

По сообщениям СМИ, во время кризиса в Киргизии в начале 2005 года на авиабазе Кант находились шесть военно-транспортных самолётов Ил-76, один транспортный Ан-24, один Ан-12, один Ил-18 и два вертолёта Ми-8, в готовности для возможной эвакуации русского населения.

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев предложил России, если ей это потребуется, расширить собственную авиабазу Кант на территории республики. Дипломат не исключил, что акции протеста после парламентских выборов 4 октября могли перерасти в массовые беспорядки и кровопролитие. Но Россия своими заявлениями и другой поддержкой помогла стабилизировать ситуацию.

9 мая 2008 года на авиабазе был открыт памятник воинам, погибшим в боях Великой Отечественной войны.

В феврале 2012 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявлял о возможности закрытия военных авиабаз «Кант» и «Манас».

Авиабаза входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО ВС РФ Центрального военного округа.

В конце 2015 года на территории базы построен гарнизонный православный храм памяти святого благоверного князя Александра Невского. Весной 2016 года начались работы по росписи храма. Роспись храма уже завершена.

1 декабря 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о своём решении закрыть российскую военную базу по окончании срока договора (2058 год). 28 февраля 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии заявил, что если Киргизия скажет, что они настолько укрепили свои вооружённые силы, что такая база им не нужна, то российские военные уйдут «в этот же день». «Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии» — сказал Владимир Путин.

28 марта 2019 года в рамках визита президента России Владимира Путина в Бишкек Россия и Киргизия внесли изменения и дополнения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединённой российской военной базы на территории республики. Речь идёт об увеличении площади земель, арендуемых Россией под военные объекты, почти на 60 га, и соответствующем увеличении стоимости аренды базы на 291,5 тыс. долларов в год (до почти 4,8 млн долларов).

12 июня 2020 года Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) ратифицировал изменения в соглашение с Россией об условиях размещения в республике объединенной российской военной базы, в том числе об использовании на российской авиабазе в городе Кант (Чуйская область) беспилотных летательных аппаратов. Изменения предусматривают размещение на авиабазе РФ беспилотных летательных аппаратов, проведение российской стороной реконструкции взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и расширение арендуемой РФ у Киргизии для военных объектов земельной площади примерно на 60 га. Ратификация протокола закрепляет уточненные площади земельных участков и уточненную сумму аренды — $4,79 млн в год вместо $4,5 млн, которые ранее получала киргизская сторона.

В состав военной базы также входят подразделения военной полиции и военной автоинспекции.

Задачи 
База Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основные задачи военной базы: контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия.

Центр транзитных перевозок в аэропорте Манас 
В 30 километрах от базы Кант до июля 2014 года находился Центр транзитных перевозок ВВС США (основанный в 2001 году как авиабаза) «Манас», расположенный на одноимённом гражданском аэродроме, построенном в советское время.

Участие в мероприятиях, не связанных с исполнением служебных обязанностей 
Российские военнослужащие организуют сдачу крови не менее 2-х раз в год.

Военнослужащие авиабазы совместно с отделением «Милосердие» при воинском храме Александра Невского систематически проводят гуманитарные акции для семей, находящихся в сложном социальном положении, оказывают помощь детским домам и ветеранам.

До введения карантинных мер военнослужащие периодически проводили занятия с учениками общеобразовательных учреждений г. Кант. Проводились уроки по медицинской подготовке, ПДД, противопожарной безопасности, а также уроки мужества.
Во время пика заболеваемости COVID-19 военнослужащие российской авиабазы в Киргизии передали 250 кг продуктов для медицинских работников и пациентов Ысык-Атинской территориальной больницы города Кант, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.

Авиабаза Кант стала непосредственным участником доставки учебников общей стоимостью более четырёх с половиной миллионов рублей, которые подарило школам Киргизии правительство Свердловской области.

Военнослужащие российской военной базы регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости.

Вооружение 
На вооружении авиабазы находятся штурмовики Су-25 и Су-25СМ, вертолёты Ми-8МТВ, а также два комплекса беспилотной авиации «Орлан-10».

По информации от источников в Минобороны, принято принципиальное решение по перевооружению российской военной базы в Киргизии на модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Это новейшая модификация знаменитой машины, неофициальное название которой «Суперграч». По сравнению с предшественниками их боевые возможности увеличились в несколько раз. Авиачасть получит самолёты, прошедшие капитальный ремонт, и модернизированные в рамках Гособоронзаказа. Срок перевооружения зависит от поступления машин в войска.

В 2020 году объединенная российская авиабаза в Киргизии полностью перевооружена на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В текущем году завершили перевооружение авиационной базы в Киргизии и авиагруппы 201 военной базы в Таджикистане на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

На смену Ми-8МТВ, ранее стоявших на вооружении, пришли современные винтокрылые машины Ми-8МТВ5-1 с обновленным комплексом прицельно-навигационного оборудования, усовершенствованным бортовым комплексом обороны и купольными камерами. Также тактико-технические характеристики новых вертолетов позволяют выполнять полеты на предельно малых высотах с использованием очков ночного видения ОНВ-1.

Всего в 2020 году на российские военные объекты ЦВО за рубежом было поставлено четыре вертолета модификации МТВ5-1. Два из них были доставлены на аэродром «Кант» в Киргизской Республике в июне текущего года и два вертолета авиагруппы российской военной базы в Таджикистане были заменены в сентябре.

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году, два штурмовика Су-25 поступили на вооружение объединенной российской военной базы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике.

Пара штурмовиков поступила на вооружение российской военной базы на замену существующим самолетам. Новый Су-25 прошел комплексную модернизацию, на самолете заменены технические узлы и агрегаты, обновлена авионика и навигационное оборудование.

28 сентября 2021 года заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что авиационную базу «Кант» в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО).

В феврале 2020 года заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявлял, что российские военные планируют разместить на базе «Кант» средства противовоздушной обороны. Тогда же командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что российская авиабаза в Киргизии усилена беспилотниками-разведчиками.

Комплекс «Орлан-10» предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях.

Расширение авиабазы 
Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев предложил России расширить собственную авиабазу Кант на территории республики. По его словам, твердая позиция нынешнего руководства страны — сохранение авиабазы, речь о пересмотре подписанных соглашений идти не может.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что возможное расширение российской авиабазы в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну. Учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным.

См. также 
 Список военных аэродромов России

Примечания

Ссылки 

 Авиабаза «Кант» на сайте Минобороны России
 В Киргизии отметили годовщину со дня образования объединенной российской военной базы «Кант»
 Справка о базе на сайте посольства России в Киргизии
 Личному составу российской авиабазы «Кант» (Киргизия) придан статус неприкосновенности
 Кыргызская авиабаза «Кант» будет аэродром «подскока» для стратегической авиации России
 Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики
 Закроет ли Бишкек российскую авиабазу «Кант»?

Военные аэродромы Киргизии
Чуйская область
Аэродромы ВВС России
Воинские формирования Центрального военного округа
Вооружённые силы СНГ
Воинские части и формирования, созданные в 2003 году
Военные аэродромы СССР
Российское военное присутствие за рубежом
Военные базы Российской Федерации